Жак III де Крой (; 1508 — 7 февраля 1587) — сеньор де Сампи, Тур-сюр-Марн и Л'Эклюз.

Сын Антуана де Кроя, сеньора де Сампи, и Луизы де Люксембург.

Был трижды женат на богатых наследницах, и оставил своим детям значительные земельные владения, в том числе Фонтен-л'Эвек и авуэрию Леерн. 14 января 1577 в присутствии мэра и эшевенов Льежа объявил своим наследником сына от третьего брака, Филиппа, но богатое наследство еще долгое время после его смерти было предметом споров и тяжб. Фонтен-л'Эвек вернулся во владение семьи де Энен, доставшись Мари де Амаль, дочери Жана и Жаклин де Энен.

1-я жена (02.1532): Анна де Энен, дама де Фонтен-л'Эвек, единственная дочь и наследница Бодуэна XI де Энена, рыцаря и сеньора де Фонтен-л'Эвек, и Жоссины де Гавр, дамы д'Экорне

Сын:

 Антуан де Крой (ум. до 1563), сеньор де Фонтен-л'Эвек. Жена (21.10.1555): Ламбертина де Крой (ум. 1601), дочь Адриена де Кроя, графа дю Рё, и Клод де Мелён. Брак бездетный

2-я жена (25.02.1538): Анна ван Хорн, госпожа Памела, Бермерена и Дилбека, дочь Максимилиана ван Хорна, герра ван Гелдорп, и Барбары ван Монтфорт

Дочь:

 Анна де Крой (ум. 12.04.1618), дама ван Памел и Бермерен. Муж (1589): Никола де Монморанси, граф д'Эстерр (ум. 1617)

3-я жена (контракт 18.02.1560): Иоланда де Ланнуа (1525—1610), дама де Молембе, Сольр-Ле-Шато, Туркуэн и прочее, старшая дочь и основная наследница Филиппа де Ланнуа, сеньора де Молембе, и Франсуазы де Барбансон, дамы де Бовуар

Дети:

 Филипп де Крой (1562—4.02.1612), граф де Сольр. Жена 1) (1582): Анна де Бофор (ум. 1588), дочь барона Филиппа де Бофора, сеньора де Рюм, и Мадлен де Ла Марк; 2) (1592): Анна де Крой (ум. 1608), маркиза де Ранти, дочь Гийома де Кроя, маркиза де Ранти, и Анны ван Ренессе; 3) (1609): Гийеметта де Куси (ум. 1630), дама де Шемери, дочь Жака II де Куси, сеньора де Вервен, и Антуанетты д'Оньи-де-Шон
 Антуан де Крой, сеньор де Коруа, пэр Камбрези. Жена (контракт 12.07.1590): Мария де Ланс, баронесса д'Обиньи, дочь Жиля де Ланса, сеньора д'Обиньи, и Элеоноры де Дуврен, дамы де Лонгвиль. Брак бездетный. Был внебрачный сын.
 Жак де Крой (ум. 29.07.1638), сеньор де Ферьер. Капитан гвардии Филиппа II и Филиппа III. Жена (1596): Хуана Ана Мария де Перальта, маркиза де Фальсес, графиня де Сантистебан де Лерин, дочь Антонио де Перальты, маркиза де Фальсес, и Аны де Кампос, внучка Гастона де Перальты, вице-короля Новой Испании

Литература 

 , p. 655 
  
 Courcelle J.-B.-P., de. Croy, p. 63 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VIII. — P.: Arthus Bertrand, 1827 
 Demanet A. G. Recherches historiques sur la ville et la seigneurie de Fontaine-l'Évêque // Mémoires et publications de la Société des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut. T. XXXVIII, 1884
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. I. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, p. 585

Ссылки 

 
 

Дом де Крой